Williams-Renault FW18 je Williamsov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1996, ko sta z njim dirkala Damon Hill in Jacques Villeneuve. Je eden Williamsovih najuspešnejših dirkalnikov, saj je z 12-imi zmagami na 16-ih dirkah z veliko prednostjo osvojil tako konstruktorski kot tudi dirkaški naslov (Hill) prvaka. Poganjal ga je 3.0 L Renaultov V10 motor, sam dirkalnik pa je temeljil na dirkalniku Williams FW17 iz sezone 1996.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

FW18
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1996